La Raza de Monterrey est le nom utilisé par 2 équipes de football en salle basée à Monterrey :
 La Raza de Monterrey (1992-2001), était une équipe de la Continental Indoor Soccer League et World Indoor Soccer League.
 La Raza de Monterrey (2007-2010), est une équipe de la MISL